Nebaliidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Samoulle 1819. Nebaliidae ingår i ordningen Leptostraca, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nebaliidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Nebaliidae